Le  d'armée (en allemand : LXVII. Armeekorps) était un corps d'armée de l'armée de terre allemande: la Heer au sein de la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale.

Hiérarchie des unités

Historique 
Le  d'armée allemand est formé le  en Belgique à partir du LXVII. Reservekorps.
Il est détruit sur le Rhin en .

Organisations

Commandants successifs

Chef des Generalstabes

1. Generalstabsoffizier (Ia)

Théâtres d'opérations 
 Sud de la France :  -   
 Nord de la France :  -   
 Ouest de l'Allemagne et Rhin :  -

Rattachement d'Armées

Unités subordonnées

Unités organiques 
Arko 467 (à partir d')
Korps-Nachrichten-Abteilung 467 (à partir de )

Unités rattachées 
 
348. Infanterie-Division
344. Infanterie-Division

 
348. Infanterie-Division
245. Infanterie-Division
226. Infanterie-Division

 
226. Infanterie-Division
245. Infanterie-Division
17. Feld-Division (L)

 
711. Infanterie-Division
Kampfgruppe 346. Infanterie-Division
17. Feld-Division (L)
331. Infanterie-Division
344. Infanterie-Division
 
 
344. Infanterie-Division
719. Infanterie-Division
Kampfgruppe 346. Infanterie-Division
711. Infanterie-Division

 
719. Infanterie-Division
85. Infanterie-Division
70. Infanterie-Division
346. Infanterie-Division
711. Infanterie-Division
64. Infanterie-Division

 
719. Infanterie-Division
85. Infanterie-Division
245. Infanterie-Division
346. Infanterie-Division
711. Infanterie-Division

 
326. Volks-Grenadier-Division
246. Volks-Grenadier-Division

 
272. Volks-Grenadier-Division
326. Volks-Grenadier-Division

 
89. Infanterie-Division
246. Volks-Grenadier-Division
277. Volks-Grenadier-Division
3. Fallschirmjäger-Division

 
277. Volks-Grenadier-Division
3. Fallschirmjäger-Division
89. Infanterie-Division
 
 
246. Volks-Grenadier-Division
89. Infanterie-Division
277. Volks-Grenadier-Division
3. Fallschirmjäger-Division

 
89. Infanterie-Division
277. Volks-Grenadier-Division
3. Fallschirmjäger-Division
9. Panzer-Division

 
26. Volks-Grenadier-Division
89. Infanterie-Division
277. Volks-Grenadier-Division

89. Infanterie-Division
277. Volks-Grenadier-Division

Kampfgruppe 326. Volks-Grenadier-Division
166. Infanterie-Division
Panzer-Brigade 106 Feldherrnhalle

 
26. Volks-Grenadier-Division
Fallschirmjäger-Regiment 15
Fallschirm-Pionier-Bataillon 5

Voir aussi 
 Liste des corps allemands de la Seconde Guerre mondiale

Sources 
  LXVIIe Armeekorps sur lexikon-der-wehrmacht.de

Corps d'armée de la Wehrmacht